Rosinos puede hacer referencia a:
 Rosinos de la Requejada, municipio de la provincia de Zamora, España;
 Rosinos de Vidriales, localidad del municipio de Santibáñez de Vidriales, provincia de Zamora, España.